AUBG steht als Abkürzung für:
 Amerikanische Universität in Bulgarien

AuBG steht als Abkürzung für:
 Anerkennungs- und Bewertungsgesetz, österreichisches Gesetz zur Anerkennung und Bewertung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen

Abkürzung